Bredella ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Bredella (1936–2012), deutscher Sprachwissenschaftler
 Nathalie Bredella, deutsche Architektin und Architekturtheoretikerin